Чемпионат Бельгии по футболу 2015/2016 — 113-й чемпионат Бельгии проходит с 2015 года по 2016 год. Чемпионский титул защищал «Гент». Чемпионом стал клуб «Брюгге».

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проводился в два этапа.

На первом этапе 16 команд сыграли традиционный двухкруговой турнир из 30 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

Чемпионская группа 
На втором этапе команды разделяются на три группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграют между собой в два круга, разыграв звание чемпиона страны. Очки, набранные командами на первом этапе, будут поделены на 2 и результаты округлены в большую сторону, если у команды их было нечётное число.

Плей-офф за место в Лиге Европы 
Восемь клубов, занявших на первом этапе места с 7-го по 14-е, будут разделены на две группы, в рамках которых также сыграют между собой двухкруговой турнир. При этом очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются. Победители групп сыграют между собой и победитель этого плей-офф, в свою очередь сыграет с командой, занявшей 5-е место в турнире за чемпионское звание. Победитель этой пары получит путёвку от Бельгии в Лиге Европы 2016/2017.

Плей-офф за право остаться в высшем дивизионе 
Две команды, занявшие по итогам первого этапа последние места, разыграют во встречах между собой право остаться в Лиге Жюпиле в следующем сезоне. При этом команда, занявшая в регулярном турнире 15-е место начнёт плей-офф с тремя очками.

Еврокубковая квота 
В Лиге чемпионов УЕФА Бельгию представляют два клуба. Чемпион страны попадает в основную сетку турнира, а вице-чемпион пробивается в групповой этап, стартуя с 3-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Бельгия представлены тремя клубами. Команда, занявшая 3-е место начинает турнир непосредственно с группового этапа, 4-я команда стартует с 3-го квалификационного раунда, а победитель плей-офф за место в Лиге Европы — со 2-го.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
 Примечания
  1: Льерс проиграл в финальном турнире за право выхода в Лигу Жюпиле
  2: Хеверле Лёвен победил в финальном турнире за право выхода в Лигу Жюпиле

Турнирная таблица

Второй этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за место в Лиге Европы

Группа A

Группа B

Финал

Результаты

Первый этап

Второй этап 

2015/2016
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2015 году
Спорт в Бельгии в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году